Paraliomyces är ett släkte av svampar. Paraliomyces ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraliomyces